The Invisible Woman steht für:

 The Invisible Woman, Originaltitel von Die unsichtbare Frau, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1940
 The Invisible Woman (2013), britischer Film von Ralph Fiennes